Љано Верде има више значења:

 Љано Верде, Лоте 1 (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Љано Верде (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Љано Верде (Тлакоапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Љано Верде (Гевеа де Умболдт), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Љано Верде (Ваутла де Хименез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Љано Верде (Сан Лорензо Тесмелукан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Љано Верде (Сан Мигел Мистепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Љано Верде (Санта Круз Зензонтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Љано Верде (Санта Марија Пењолес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Љано Верде (Сантијаго Амолтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Љано Верде (Сантијаго Истајутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Љано Верде (Санто Доминго Теохомулко), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Љано Верде (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Љано Верде (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Љано Верде (Чонтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Љано Верде, Ел Порвенир (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику